Уруасу:
 Уруасу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Епархия Уруасу — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Уруасу, Бразилия.